Фра́нсия Ра́йса Альменда́рес (; 26 июля 1988, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская актриса. Наиболее известна по роли Лети в фильме «Добейся успеха 3: Всё или ничего», а также роли Эдриан Ли в телесериале «Втайне от родителей».

В настоящее время является ведущей на радио «Dash».

Биография 
Райса родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье Ренана Альмендареса Коэльо и Вирджинии Альмендарес. У неё есть две младшие сестры — Италия и Ирланда. Обучалась в средней школе Bishop Alemany.

Карьера 
Франсия Райса начала карьеру актрисы в 2004 году, снявшись в видеоклипе «My Girlfriend» .

Франсия наиболее известна ролью Эдриенн Ли из телесериала «Втайне от родителей» (2008—2013), за которую получила номинации на премии «ALMA» (2009, 2011), «Teen Choice Awards» (2012) и «Imagen Awards» (2012). В 2008 в прокат вышел фильм «Золотой лёд 3:В погоне за мечтой», а в 2010 году вышел фильм «Золотой лёд 4:Огонь и лёд», где она исполняет главную роль.

Личная жизнь 
Летом 2017 года Райса пожертвовала почку своей подруге — актрисе и певице Селене Гомес, которая страдает волчанкой.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания